Voerster ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Voerster (1829–1892), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Johann Hermann Voerster (1757–1832), Munizipaldirektor der Stadt Mülheim an der Ruhr (1808–1813)